Adakale ist der Name mehrerer Dörfer in der Türkei:

 Adakale (Baykan), Dorf im Bezirk Baykan der Provinz Siirt
 Adakale (Çumra), Dorf im Bezirk Çumra der Provinz Konya

Siehe auch:
 Ada Kaleh, eine versunkene Donauinsel in Rumänien